Aquino kan syfta på

Personer 
 Thomas av Aquino (1225–1274) italiensk filosof och kyrkolärare

Benigno Aquino, Sr. (1894–1947), talman i filippinska parlamentet
Benigno Aquino, Jr. (1932–1983), mördad filippinsk senator
 Corazon Aquino (1933–2009) filippinsk president
 Baden Powell de Aquino (1937–2000) brasiliansk gitarrist och sångkompositör
 Benigno Aquino III (1960–2021), filippinsk president
 Rosario Aquino (född 1980) italiensk fotbollsspelare
 Luciano Aquino (född 1985) kanadensisk-italiensk ishockeyspelare 
 Javier Aquino (född 1990) mexikansk fotbollsspelare
 Melchora Aquino (1812–1919), filippinsk revolutionär och frihetshjälte